Laßnitz, oder Lassnitz, Lasnitz, heißen folgende geographische Objekte:

Orte, Gemeindeteile:

 Laßnitz (Gemeinde Metnitz), Kärntnerisch Laßnitz, Ort in  Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Laßnitz (Gemeinde Frauental), Katastralgemeinde von Frauental an der Laßnitz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Laßnitz (Gemeinde Ligist), Siedlung in Ligist, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Laßnitz bei Murau, Gemeindeteil von Murau, Bezirk Murau, Steiermark (ehemalige Gemeinde)
 Laßnitz-Lambrecht, Ortschaft und Katastralgemeinde von Murau, Bezirk Murau, Steiermark
 Laßnitz-Murau, Ortschaft und Katastralgemeinde von Murau, Bezirk Murau, Steiermark
 Steirisch Laßnitz, Ort bei Murau, Bezirk Murau, Steiermark

historisch:
 Tragöß-Oberort, bei Bruck an der Mur in der Steiermark (bis in das 19. Jahrhundert)
 Frauental an der Laßnitz, Steiermark (bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts)
 Laznica (Maribor), Ort bei Maribor in Slowenien
 Laznica (Braničevo), Ort im Bezirk Braničevo in Serbien

speziell Laßnitzbach heißen:
 Laßnitzbach (Gemeinde Murau), Ort bei Murau, Steiermark

Gewässer, auch Laßnitzbach, Laßnitz-Bach, Lasnitzen(-bach):
 Lasnitzen, Lasnitzenbach, zur Isel in Prägraten am Großvenediger, in Osttirol (auch Name des Hochtals)
 Rettenbach (Laßnitz), auch Niedere Laßnitz, von der Hebalm bei Deutschlandsberg in der Weststeiermark
 Wildbach (Laßnitz), früher Hohe Laßnitz, vom  Reinischkogel bei Deutschlandsberg in der Weststeiermark
 Lassnitz (Kainach), bei Ligist in der Weststeiermark
 Lassnitzbach (Mur), Grenzfluss Kärnten/Steiermark bei Kärntnerisch/Steirisch Laßnitz im Oberen Murtal
 Laßnitz (Rabnitz), in der Oststeiermark
 Laßnitz (Sulm) (am Oberlauf: Niedere Laßnitz), von der Handalm bei Deutschlandsberg in der Weststeiermark

Siehe auch 
 Lößnitz; Laznica, Loznica